ІІ — другий студійний альбом електронного тріо Moderat. Реліз відбувся в серпні 2013 року на лейблі Monkeytowm.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Moderat